Mataram is de naam van twee belangrijke Javaanse rijken:

 Koninkrijk Mataram (8e tot 10e eeuw)
 Sultanaat Mataram (16e tot 18e eeuw)

Daarnaast bestaat:
 Mataram (Dalfsen), een buurtschap in de gemeente Dalfsen
 Mataram (Gading Rejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Mataram (Tugu Mulyo), een bestuurslaag in Indonesië
 Mataram (landgoed), een huis en een landgoed in de gemeente Dalfsen
 Mataram (stad), een stad op Lombok